NGC 4211 (другие обозначения — NGC 4211A, KCPG 327A, UGC 7277, ARP 106, MCG 5-29-42, VV 199, ZWG 158.53, PGC 39221) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4211, NGC 4211A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4211
Волосы Вероники (созвездие)